Il perduto amore (serie televisiva)
One Day Remains#In Loving Memory